AVV steht für:
 Aachener Verkehrsverbund
 Abfallverzeichnis-Verordnung, Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis
 Allgemeine Verwaltungsvorschrift, Arbeitsvorschrift z. B. für die Regelung der Zusammenarbeit von Behörden
 Allgemeiner Vertrag für die Verwendung von Güterwagen
 Alternatief voor Vakbond, niederländische Gewerkschaft
 Arbeitsvermittlungsverordnung, Schweizer Verordnung
 Arbeitskreis Volkstreuer Verbände, rechtsextreme deutsche Organisation
 Atomwaffenverbotsvertrag
 Augsburger Verkehrsverbund
 die bis 1949 bestehende »Arbeitsgemeinschaft der Vereinigungen öffentlicher Verkehrsbetriebe«, die in den Verband öffentlicher Verkehrsbetriebe (VÖV) aufgegangen ist
 Avalon Airport (Australien), als internationaler Flughafencode
 Fraunhofer-Anwendungszentrum für Verarbeitungsmaschinen und Verpackungstechnik in Dresden, siehe bei Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung
 Allgemeine Vertragsvereinbarungen, gebräuchlicher ist AVW beim Wohnungsmietvertrag und Allgemeinen Vertragsvereinbarungen Gewerbemietvertrag, kurz AVG
 Autonome Vollversammlung, monatlich stattfindende Versammlung der Autonomen in verschiedenen deutschen Städten, in Berlin seit 2007, in Aachen und Bremen seit 2009, in Hamburg, Köln und NRW seit 2010
 Auftragsverarbeitungs-Vertrag nach der Datenschutz-Grundverordnung; siehe auch Datenverarbeitung im Auftrag

AVV